Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Андреа Петкович в першому колі.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Серена Вільямс (переможниця)
 Вікторія Азаренко (1 коло)
 Агнешка Радванська (півфінал)
 Лі На (чвертьфінал)
 Сара Еррані (3 коло)
 Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
 Анджелік Кербер (чвертьфінал)
 Єлена Янкович (фінал)
 Петра Квітова (півфінал)
 Роберта Вінчі (3 коло)
 Слоун Стівенс (3 коло)
 Карла Суарес Наварро (3 коло)
 Сабіне Лісіцкі (3 коло)
 Ана Іванович (2 коло)
 Саманта Стосур (1 коло)
 Симона Халеп (1 коло)

Четверо півфіналісток турніру в Ухані вийшли без боротьби в друге коло:
  Анджелік Кербер
  Петра Квітова
  Вінус Вільямс
  Каролін Возняцкі

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2013